Temperature – misure del calore
 Temperature – singolo degli Zion I del 2005
 Temperature – singolo di Sean Paul del 2007
 Temperature – singolo di Tyga del 2017